Autostrada A16 – autostrada belga
Autostrada A16 – autostrada francese
Autostrada A16 – autostrada italiana
Autostrada A16 – autostrada lituana
Autostrada A16 – autostrada svizzera